Полковник — чин, должность, воинское звание:

Воинское звание 
 Полковник — воинское звание старших офицеров.

Иное 
 Полковник государственной безопасности
 Полковник гражданской авиации
 Полковник полиции — специальное звание в России.
  — гражданский почётный титул в нескольких штатах США, а так же в некоторых военных частях Содружества наций.
 «Полковник» — творческий псевдоним рок-музыканта Алексея Хрынова.
 «Полковник» — прозвище звукорежиссёра Александра Гноевых, известного по работе с рок-группой «Наутилус Помпилиус».

См. также 
 Полковник-лейтенант
 Полковников
 Полковникова
 Инженер-полковник